Obersalz ist Ortsname von
Bad Neustadt an der Saale im Mittelalter
 Obersalz, deutscher Name von Vyšná Slaná im Okres Rožňava, Slowakei
Siehe auch:
 Obersalza